Azione steht für:

 Azione (Partei), politische Partei in Italien
 Azione, wöchentlich erscheinende Gratiszeitung in der Schweiz, siehe Migros-Magazin #Anderssprachige Ausgaben

Siehe auch:
 Aktion